Reto Schäppi, né le  à Horgen, est un joueur suisse de hockey sur glace.

Biographie 
Né le  à Horgen, Reto Schäppi découvre le hockey sur glace au EHC Wallisellen, puis au EHC Dübendorf avant de rejoindre, en 2006, le centre de formation du ZSC Lions. Il joue pour les équipes juniors du club jusqu’en 2010, années durant lesquelles il remporte quatre titres de champion. Il participe également, durant cette période à plusieurs championnats du monde des moins de 18 ans et des moins de 20 ans avec l’équipe de Suisse.

À partir de la saison 2008-2009 il est intégré à l’équipe ferme du GCK Lions qui évolue en Ligue nationale B. Il y joue pendant deux ans, avant de pouvoir faire ses débuts en Ligue nationale A avec le ZSC Lions, dès la saison 2010-2011. Il remporte son premier titre de champion de Suisse en 2012 avec le club zurichois avant de récidiver en 2013-2014.

A la suite de ce succès, il prend part à ses premiers championnats du monde élite, où il inscrit un premier but. L’année suivante, Schäppi et son équipe sont battus en finale du championnat par le HC Davos. Schäppi est quant à lui à nouveau sélectionné pour le championnat du monde. Durant la saison 2015-2016, il remporte un nouveau trophée en gagnant la Coupe de Suisse, mais est éliminé en quart de finale par le CP Berne, avant de disputer ses troisièmes mondiaux d’affilée.

En 2017, Schäppi ne remporte aucun titre, après des éliminations en quart de finale du championnat et en huitième de finale de la Coupe. Ses performances lui valent cependant à nouveau d’attirer l’attention de l'entraîneur national Patrick Fischer et lui permettent de jouer pour la quatrième fois consécutive les mondiaux.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2006-2007||ZSC Lions U20||Juniors Élites B||20||6||4||10||18||-||-||-||-||-
|-
|2006-2007||GCK Lions U20||Juniors Élites A||1||0||0||0||2||-||-||-||-||-
|-
|2007-2008||GCK Lions U20||Juniors Élites A||35||5||4||9||18||7||3||2||5||10
|-
|2007-2008||Suisse U20||LNB||1||0||1||1||0||-||-||-||-||-
|-
|2008-2009||GCK Lions U20||Juniors Élites A||12||3||8||11||8||6||1||3||4||4
|-
|2008-2009||GCK Lions||LNB||33||2||8||10||12||-||-||-||-||-
|-
|2009-2010||GCK Lions||LNB||33||6||2||8||24||-||-||-||-||-
|-
|2009-2010||GCK Lions U20||Juniors Élites A||-||-||-||-||-||7||3||5||8||2
|-
|2010-2011||ZSC Lions||LNA||31||2||3||5||2||5||0||1||1||8
|-
|2010-2011||GCK Lions||LNB||12||1||7||8||6||-||-||-||-||-
|-
|2010-2011||GCK Lions U20||Juniors Élites A||-||-||-||-||-||3||0||3||3||2
|-
|2011-2012||ZSC Lions||LNA||45||5||6||11||10||15||4||1||5||6
|-
|2011-2012||ZSC Lions||LNA||50||5||3||8||12||12||2||2||4||4
|-
|2013-2014||ZSC Lions||LNA||49||10||13||23||16||18||0||3||3||8
|-
|2014-2015||ZSC Lions||LNA||50||9||12||21||20||18||1||4||5||10
|-
|2015-2016||ZSC Lions||LNA||50||4||9||13||28||4||0||0||0||0
|-
|2016-2017||ZSC Lions||LNA||45||3||7||10||18||6||1||0||1||6
|-
|2017-2018||ZSC Lions ||LNA||50 || 8 || 6 || 14 || 30 || 18 || 3 || 3 || 6 || 36
|-
|2018-2019||ZSC Lions||LNA||48 || 3 || 5 || 8 || 26 || 6 || 1 || 1 || 2 || 0 
|-
|2019-2020||ZSC Lions||LNA||50|| 3 || 6 || 9 || 20 ||-||-||-||-||-
|-
|2020-2021||ZSC Lions||LNA||48|| 2 || 4 || 6 || 44 || 9 || 0 || 0 || 0 || 3
|-
| 2021-2022|| ZSC Lions||LNA ||  || 

|2008|| Suisse -18 ans||Championnat du monde -18 ans||6||0||1||1||4||
|-
|2009|| Suisse -18 ans||Championnat du monde -18 ans||6||3||3||6||2||
|-
|2010|| Suisse -20 ans||Championnat du monde -20 ans||7||0||2||2||4||
|-
|2011|| Suisse -20 ans||Championnat du monde -20 ans||5||0||0||0||8||
|-
|2012||ZSC Lions||Trophée européen||8||3||1||4||10||Phase de groupe
|-
|2013||ZSC Lions||Trophée européen||7||0||0||0||6||Phase de groupe
|-
|2014||||Championnat du monde||7||1||0||1||6||
|-
|2015||ZSC Lions||Ligue des champions||6||0||0||0||4||Phase de groupe
|-
|2015||ZSC Lions||Coupe de Suisse||4||3||0||3||2||Demi-finale
|-
|2015|| Suisse||Championnat du monde||8||0||1||1||4||
|-
|2016||ZSC Lions||Ligue des champions||6||0||2||2||6|| 
|-
|2016||ZSC Lions||Coupe de Suisse||5||2||0||2||6||Vainqueur
|-
|2016|| Suisse||Championnat du monde||5||0||2||2||2||
|-
|2017||ZSC Lions||Ligue des champions||8||2||2||4||4||Quarts de finale
|-
|2017||ZSC Lions||Coupe de Suisse||2||0||0||0||0||Huitièmes de finale
|-
|2017|| Suisse||Championnat du monde||8 || 2 || 1 || 3 || 8 ||

Notes et références 

Naissance en février 1991
Naissance dans le canton de Zurich
Joueur international suisse de hockey sur glace
Sportif zurichois
Joueur du GCK Lions
Joueur du ZSC Lions
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018